Heineken Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 10–15 stycznia 2011 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 355 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Nowej Zelandii